Delegatura Ambasady RP w Samarkandzie (obecnie w Uzbekistanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały Uzbecka SRR, Tadżycka SRR, Karakałpacka Autonomiczna SRR.

Delegaci 
 1942 - Jan Kwapiński, delegat
 1942 - prof. Marian Heitzman, attaché, delegat
 1942 - Piotr Nowacki, likwidator

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Pawłowskaja (Павловская ул.), ul. Wosrożdenia 9 (Возрождения ул.), zaułku Oktiabrska Wtoraja 12 (Октябрьская вторая тупик).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Przypisy

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Samarkanda
Samarkanda
Stosunki polsko-rosyjskie